Жертвенник может означать:
 Жертвенник — место для принесения жертвы.
 Жертвенник (в православном храме) — готовится жертва для совершения евхаристии.
 Жертвенник всесожжения — в иудаизме жертвенник в Скинии и в Иерусалимском храме.
 Жертвенник — созвездие южного полушария неба.